Jahnstraße  steht für:

 Jahnstraße (Dresden)
 Jahnstraße (Naumburg)
 Jahnstraße (Stuttgart)
 Jahnstraße (Weimar)

Siehe auch:
 Jahnallee